La Transversal de Boyacá es un corredor de la Ruta Nacional 60, perteneciente a la Red Nacional de Vías de Colombia y diseñado para comunicar la región del Magdalena Medio del país con la Orinoquía, entre las localidades boyacences de Puerto Boyacá y Páez. Tiene 379,88 km de longitud y actualmente es objeto de inversión por parte del gobierno con el objeto de hacer realidad la finalidad del proyecto.

Esta vía comunica importantes ciudades intermedias como Chiquinquirá y Miraflores con la ciudad de Tunja, la capital del departamento de Boyacá.

Recorrido 
(*) Tramo en construcción

Referencias

Enlaces externos 
 Mapa Vial de Boyacá

Carreteras de Colombia